Шаляпы — топонимы в России:

 Шаляпы — деревня в Куньинском районе Псковской области.
 Шаляпы, — упразднённая деревня в Сунском районе Кировской области. Снята с учёта 25.10.1983. Координаты 57° 57' С.Ш. 49° 45' В.Д.